Línea 82 puede referirse a:

 Línea 82 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 82 de autobuses de Barcelona.
 Línea 82 del EMT de Madrid.